Эльшан Мамедов
 Мамедов, Эльшан Асадулла оглы — директор театра «Ателье» и продюсерского центра «Независимый театральный проект».
 Мамедов, Эльшан Адиль оглы (род. 1980) — азербайджанский футболист, нападающий.